Le terme Publisher(s) peut référer à:
 American Society of Composers, Authors, and Publishers, société de gestion des droits d'auteur américaine.
 Bentham Science Publishers, maison d'édition des Émirats arabes unis.
 Bourne Co. Music Publishers, maison d'édition musicale américaine.
 Calamus Publisher, logiciel de mise en page.
 D3 Publisher, maison d'édition japonaise de jeux vidéo.
 Donald M. Grant, Publisher, Inc., maison d'édition américaine.
 Eburon Academic Publishers, maison d'édition néerlandaise.
 Entertainment and Leisure Software Publishers Association, organisme britannique d'évaluation des jeux vidéo.
 FlexNet Publisher, logiciel gestionnaire de licence.
 Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers, société de gestion des droits d'auteur japonaise.
 Macmillan Publishers, groupe d'édition international.
 Microsoft Publisher, logiciel de publication assistée par ordinateur.
 Nova Publishers, maison d'édition américaine
 Publisher Press Association, ancienne agence de presse américaine.
 Publishers Weekly, magazine américain de la publication et de la commercialisation du livre.

Voir aussi